Владимир Василёв:
 Василёв, Владимир Александрович (род. 1936) — химик и общественный деятель, доктор химических наук, профессор, специалист в области физической химии растворов электролитов.
 Василёв, Владимир Юдич (1931—2017) — советский и российский балетмейстер.